A Breznica név jelentései:

 Alsónyíresd (Dolná Breznica), Szlovákia, Trencséni kerület, Puhói járás
 Barsberzence (Tekovská Breznica), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Zsarnócai járás
 Garamberzence (Hronská Breznica), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Zólyomi járás
 Nagyberezsnye (Breznica), Szlovákia, Eperjesi kerület, Sztropkói járás
 Breznica Horvátország, Varasd megye, Breznica község
 Breznica, Horvátország, Eszék-Baranya megye, Névna község
 Breznica Našička, Horvátország, Eszék-Baranya megye, Koška község
 Breznica, Szerbia, Bujanovac község
 Breznica, Szlovénia, Žirovnica község, 
 Breznica, Szlovénia, Prevalje község
 Breznica pri Žireh, Szlovénia, Žiri község
 Breznica pod Lubnikom, Szlovénia, Škofja Loka község